Бревилье́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Эрикур-Эст. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70096.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 360 км к юго-востоку от Парижа, в 70 км северо-восточнее Безансона, в 50 км к востоку от Везуля.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 641 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 376 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 272 были экономически активными, 104 — неактивными (показатель активности — 72,3 %, в 1999 году было 58,8 %). Из 272 активных жителей работали 252 человека (136 мужчин и 116 женщин), безработных было 20 (9 мужчин и 11 женщин). Среди 104 неактивных 30 человек были учениками или студентами, 41 — пенсионерами, 33 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Дольмен (эпоха неолита). Исторический памятник с 1979 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона